Changtu Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Changtu Xian (härad i Kina), Liaoning, 
 Changtu (häradshuvudort i Kina), Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar